Mohamadou oder Mahamadou ist ein westafrikanischer männlicher Vorname sowie ein Familienname, abgeleitet von dem arabischen Muḥammad.

Namensträger

Vorname 
 Mohamadou Barazé (* 1954; auch Mahamadou Barazé), nigrischer Offizier
 Mahamadou Danda (* 1951), nigrischer Politiker
 Mahamadou Dembélé (* 1999), französischer Fußballspieler
 Mahamadou Diarra (* 1981), malischer Fußballspieler
 Mahamadou Halilou Sabbo (1937–2006), nigrischer Politiker und Schriftsteller
 Mohamadou Idrissou (* 1980), kamerunischer Fußballspieler
 Mahamadou Issoufou (* 1952), nigrischer Politiker
 Mohamadou Djibrilla Maïga (1908–1975), nigrischer Politiker
 Mahamadou Sissoko (* 1988), malisch-französischer Fußballspieler
 Mohamadou Sumareh (* 1991), gambisch-malaysischer Fußballspieler

Familienname 
 Mal Mohamadou (* 1979), kamerunischer Fußballschiedsrichter
 Ouhoumoudou Mahamadou (* 1954), nigrischer Politiker

Siehe auch 
 Mamadou
 Momodou

Männlicher Vorname
Familienname
Afrikanischer Personenname